Фукса (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фукса, Мануэль (1850—1927) — каталонский скульптор, педагог.
 Фукса, Мартин (род. 1993) — чешский гребец-каноист.
 Фукса, Петр (род. 1969) — чешский гребец-каноист.
Также топоним:
 Фукса () — городской квартал в Ханое, Вьетнам.
 См. также 
 Фукс